Termín románština může odkazovat na následující pojmy:
 prarománština, tj. rekonstruovaný prapředek všech románských jazyků, která do značné míry odpovídá lidové latině,
 rétorománština, tj. románský jazyk, jímž se hovoří ve Švýcarsku,
 africká románština, tj. vymřelý románský jazyk, jímž se hovořilo v Maroku a Alžírsku